Kawerau ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kawerau (1856–1909), deutscher Architekt und Bauforscher
 Gustav Kawerau (1847–1918), deutscher lutherischer Theologe
 Hermann Kawerau (1852–1909) deutscher Musikpädagoge, Domorganist (Berlin), Kgl. Musikdirektor
 Martin Kawerau (1815–1874), deutscher Sportpädagoge und Kirchenmusiker
 Peter Kawerau (1915–1988), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker mit dem Schwerpunkt Ostkirchen 
 Siegfried Kawerau (1886–1936), deutscher Pädagoge und Schulreformer

Kawerau ist der Name folgender geografischer Orte:
 Kawerau District, Distrikt in der Region Bay of Plenty in Neuseeland
 Kawerau (Neuseeland), Sitz der Verwaltung des Kawerau Districts